Vaal steht für:

 Vaal, Fluss in Südafrika
 Vaal, DJ-Pseudonym von Eliot Sumner (* 1990), englische Musikerin

Vaal ist der Familienname von:

 Erica Vaal (1927–2013), österreichische Moderatorin und Schauspielerin